Михаи́л Лози́нский: Лозинский, Михаил Леонидович (1886—1955) — русский поэт-акмеист и переводчик.
 Лозинский, Михаил Михайлович (1880—1937) — украинский государственный и политический деятель, публицист.